Název Vestec má více míst:

obce
 1. Vestec (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 2. Vestec (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 3. Vestec (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 4. Nový Vestec – obec v okrese Praha-východ
 5. Starý Vestec – obec v okrese Nymburk

části obcí
 10. Vestec (Běstvina) – část obce Běstvina v okrese Chrudim
 11. Vestec (Hřiměždice) – část obce Hříměždice v okrese Příbram
 12. Vestec (Chocerady) – část obce Chocerady v okrese Benešov
 13. Vestec (Chrudim) – část města Chrudim v okrese Chrudim
 14. Vestec (Mezno) – část obce Mezno v okrese Benešov
 15. Vestec (Zaloňov) – část obce Zaloňov v okrese Náchod
 16. Vestec (Zbizuby) – část obce Zbizuby v okrese Kutná Hora
 17. Vestec (Zvěstov) – část obce Zvěstov v okrese Benešov
 18. Dolní Vestec – část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 19. Horní Vestec – část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod

vrchol
 20. Vestec (hora) – vrchol v Železných horách

Podobný název 
 Vestecká Lhotka – část obce Jeřišno v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy